Wrights Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Wrights Island (Camden County, Georgia)
 Wrights Island (McIntosh County, Georgia)
 Wrights Island (Massachusetts), Essex County
 Wrights Island (Missouri), Benton County
 Wrights Island (New Hampshire), Rockingham County
 Wrights Island (New York), Franklin County

Siehe auch:
 Wright Island